Rufina puede referirse a:

Geografía 
 Rufina, comuna de la Toscana.
 Rufina, barrio ubicado en el municipio de Guayanilla en el estado libre asociado estadounidense de Puerto Rico. 
 Rufina Alfaro, uno de los corregimientos creados en el año 2000 y que fue segregado del corregimiento José Domingo Espinar junto con el corregimiento Arnulfo Arias en la República de Panamá. 
 La Rufina, localidad precordillerana chilena, ubicada a 27 km al este de San Fernando, comuna de la cual depende administrativamente, en la Región de O'Higgins.

Nombres 
 Ver Rufina (nombre).

Otros 
 Rufina Patis, marca filipina de salsa de pescado hecha mediante la fermentación de pescado salado durante varios meses.
 Iglesia de las Santas Justa y Rufina.
 Mazama rufina, corzuela roja pequeña o venado del páramo, especie de artiodáctilo en la familia de los cérvidos de la zona andina de Colombia, Ecuador y Perú.
 Netta rufina, pato colorado, especie de ave anseriforme de la familia Anatidae propia de Eurasia y el norte de África.